

Vidámparkok 
 Dreamland vidámpark Coney Islanden, (1904–1911, Brooklyn, New York)
 Dreamland vidámpark Coney Islanden, (2009–, Brooklyn, New York)
 Dreamland, Melbourne-i vidámpark (1906–1909, Ausztrália)
 Dreamland Margate, vidámpark (Margate, Kent, Egyesült Királyság)
 Nara Dreamland, vidámpark (1961–2006, Nara, Japán)
 Seabreeze Vidámpark, vidámpark Rochesterben (New York állam, Dreamland néven ismert az 1940-es és 1970-es évek között)
 Jokohama Dreamland, vidámpark (1964–2002) (Jokohama, Japán)

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Dreamland, önkormányzat nélküli település Michigan államban
 Indonézia
 Dreamland Beach vagy New Kuta Beach, tengerpart Pecatu régióban, Bali szigetén 
 Egyiptom
 Dreamland, Nagy-Kaíró egyik kerülete

Művészeti alkotások 
Filmek
 A magam útján, eredeti címén: Dreamland (2006)
 Dreamland (film, 2007)
 Dreamland (film, 2009)
 Dreamland (film, 2016)
 A vágyak földjén, eredeti címén: Dreamland (2019)
 Dreamland (film, 2019)

Zenei albumok
 Dreamland, Aztec Camera-album (1993)
 Dreamland, Yellowjackets-album (1995)
 Dreamland, Robert Plant-album (2002)
 Dreamland, Beat Circus-album (2008)
 Dreamland, Wild Belle-album (2016)
 Dreamland, Glass Animals-album (2020)
 Dreamland, Joni Mitchell-album (2020)
 Dreamland, Madeleine Peyroux-album (2020)
 Dreamland, Robert Miles-album (2020)

Dalok
 Dreamland, Bennie K-dal (2005)
 Dreamland, Pet Shop Boys-dal (2019)